Ро́берт Ле́ннокс (; род. 30 августа 1943, Солткотс, Норт-Эршир, Шотландия), более известный как Бо́бби Ле́ннокс () — шотландский футболист, левый крайний нападающий. Многократный чемпион и обладатель Кубка Шотландии в составе «Селтик». На протяжении карьеры сыграл за «бойз» 599 матчей и забил 301 гол (второй лучший результат в истории клуба после Джимми Макгрори). Легенда «Селтика»: избран в символическую сборную команды всех времён. Участник легендарного матча сборной Шотландии и сборной Англии 15 апреля 1967 года на «Уэмбли», в котором забил второй гол шотландцев. Кавалер Ордена Британской империи, автор книги «Тысячи миль с „Селтиком“». Занесён в зал футбольной славы Шотландии. Отец Гарри Леннокса, игравшего за «Данди» и «Фалкирк».

Достижения 
 Чемпион Шотландии: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1979
 Обладатель Кубка Шотландии: 1965, 1967, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1967
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1970

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты по алфавиту
Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Селтик»
Члены Зала славы шотландского футбола